— японский астроном, родившийся в городе Коти префектуры Коти. Возглавляет обсерваторию Гэйсэй

Известен как успешный первооткрыватель комет и астероидов. C 1981 по 2008 годы им в общей сложности было открыто 224 астероида, в том числе астероид (13553) 1992 JE из группы амура и троянский астероид . Но главным его достижением заслуженно считается открытие кометы C/1965 S1 (Икэя — Сэки) — одной из самых ярких комет XX века, которая появившись в конце 1965 года была видна даже днём и имела видимую звёздную величину −17m, что в 60 раз ярче полной Луны. А всего в период с 1961 по 1970 годы им было открыто 6 комет. Позже он провёл обширную программу астрономических наблюдений с использованием метода астрофотографии, в результате чего ему удалось выявить ещё несколько периодических комет.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Масару Араи
 Сэйдай Миясака
 Ацуси Такахаси

Примечания

Ссылки 
 Tsutomu Seki homepage

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет